Соревнования по сёрфингу на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 25 по 27 июля 2021 года. Разыграно два комплекта медалей. Соревнования состоялись на побережье Пляж Цуригасаки. Вид спорта дебютировал на летних Олимпийских играх.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Расписание

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Сёрфинг на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020

Сёрфинг на Олимпийских играх